Баскетболист года в Европе () – три премии, вручаемые ежегодно лучшим европейским баскетболистам. Включает в себя: 
Мистер Европа () – приз, ежегодно вручаемый лучшему баскетболисту Европы по версии итальянского еженедельного журнала «Superbasket Magazine».Учреждён в 1976 году.
Лучший европейский баскетболист года Euroscar () – приз, ежегодно вручаемый лучшему баскетболисту Европы по версии итальянской ежедневной спортивной газеты «La Gazzetta dello Sport».Учреждён в 1979 году.
Игрок года ФИБА Европа (FIBA Europe Player of the Year ) – приз, ежегодно вручаемый лучшему баскетболисту Европы по версии Международной федерации баскетбола (FIBA). Учреждён в 2005 году.

Все европейские баскетболисты, независимо от того, где они играют в мире, могут получить приз. При выборе победителя принимаются во внимание выступления игроков как в клубе, так и в национальной сборной.

Победитель премии «Игрок года ФИБА Европа» выбирается на основании подсчёта голосов фанатов, баскетбольных экспертов, представителей СМИ и тренеров из 25 разных стран. Следовательно, его значимость выше, чем «Мистер Европа», вручаемого «Superbasket Magazine» и «Euroscar», вручаемого «La Gazzetta dello Sport». Также «Игрок года ФИБА Европа» – единственная из трёх премий, которая является официальной.

Баскетболист года в Европе

Мистер Европа

Euroscar

Игрок года ФИБА Европа 
Основная статья: Игрок года ФИБА Европа

Количество титулов

См. также 
Мистер Европа
Euroscar
Игрок года ФИБА Европа

Примечания

Ссылки 
FIBAEurope.com Player of the Year Award
FIBAEurope.com Mr. Europa Article
Interbasket.net Euroscar History
NBA.com Euroscar Article
Gazetta.it Gasol Wins Euroscar (2008) 
Gazetta.it Gasol Wins Euroscar (2009) 
FIBAEurope.com Nowitzki Wins Euroscar
Interbasket.net Parker Wins Euroscar

Баскетбольные награды